RIS может ссылаться или означать следующее:
 Remote Installation Services
 Relational Interface System
 Russian imperial stout — русский имперский стаут, крепкое тёмное пиво